Вулиця Анатолія Луценка — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Дмитра Луценка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Луценка — вулиця в місті Черкаси.